Novoroční ostrov je označení pro mnoho ostrovů:

Novoroční ostrovy v Austrálii a Oceánii

 Novoroční ostrov (Tasmánie)
 Novoroční ostrov (Severní teritorium)
 Novoroční ostrov (Západní Austrálie)
 Novoroční ostrov (Nový Zéland)
 Novoroční ostrovy, souostroví v Austrálii
 Mejit – ostrov, který je součástí Marshallových ostrovů, Otto von Kotzebue v roce 1817 nazval Neujahrsinsel 

Další novoroční ostrovy

 Novoroční ostrov (New York)
 Año Nuevo Island, ostrov v Kalifornii (Año Nuevo znamená španělsky Nový rok)
 Islas Año Nuevo, souostroví v Argentině
 Isla Observatorio, ostrov v Argentině zvaný též Isla de Año Nuevo

Reference 

Rozcestníky - místopisné jméno